Мића Стојановић може да буде:

 Милован Мића Стојановић
 Милутин Мића Стојановић